Affäre Dreyfus bezeichnet:
 alternativ die Dreyfus-Affäre

 Affäre Dreyfus, Alternativtitel des Historienfilms Dreyfus (1930)
 Affäre Dreyfus (1994), französisches Filmdrama